Godfried Maes (Anvers, 1649 – 1700), pintor barroc flamenc especialitzat en pintura devota i historiada i retrat 
 Romain Maes (Zerkegem, 1912 - Groot-Bijgaarden, 1983), ciclista belga 
 Sylvère Maes (Zevekote, Gistel, Flandes Occidental, 1909 - Oostende, 1966), ciclista belga